Тулуза ( окс. і ) — багатозначний термін.

 Тулуза — місто на півдні Франції, столиця регіону Південь-Піренеї та префектури (адміністративний центр) департаменту Верхня Гаронна.
 Тулуза (графство) — середньовічне графство в Південній Франції, яке розташовувалося на території сучасних регіонів Лангедок — Руссільйон та Південь — Піренеї.
 Тулуза (єпископство) — архиєпархія Римсько-Католицької церкви з центром в однойменному французькому місті.
 Тулуза (округ) — округ (фр. Arrondissement) у Франції, один з округів в регіоні Південь-Піренеї.
 (138) Тулуза — астероїд, відкритий 1874 року

 Тулуза (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із міста Тулуза
 Тулуза (футбольний клуб, 1937) — неіснуючий зараз французький футбольний клуб з однойменного міста.
 Тулуза (регбійний клуб) — один з найсильніших регбійних клубів Франції та Європи.